Погуляев — фамилия; имеет женскую форму Погуляева.
 Погуляев, Даниил Иванович (1895—1974) — советский геолог, профессор Смоленского государственного педагогического института.
 Погуляев, Сергей Сергеевич (1873—1941) — офицер Русского императорского и французского флотов, Свиты Его Величества контр-адмирал.